L’Autorité belge de concurrence (sic), en néerlandais , est l'organe administratif qui supervise le bon respect de la réglementation en matière de concurrence en Belgique. Elle est membre du Réseau européen de la concurrence, de l' (ICN) et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Collège de la concurrence 
L’autorité comprend le Collège de la concurrence. Il s’agit d’un organe administratif indépendant compétent pour la protection de la libre concurrence. Les gens peuvent s’y rendre avec des plaintes pour abus de pouvoir dans, entre autres, une situation de monopole ou d’oligopole. En cas de plainte, il instruit les faits et décide s’il y a effectivement abus.

Les membres du Collège de la concurrence sont soumis au droit pénal .

Bibliographie 
 Michel Lauwers, Stefaan Raes : la nouvelle autorité de la (sic) concurrence devra attirer des talents, L'Écho, , .

Notes et références

Références

Notes

Voir aussi 
 Liste des autorités de concurrence

Autorité administrative indépendante ou équivalent
Association ou organisme ayant son siège en Belgique
Droit de la concurrence